L'any 813 va tenir lloc un fet que va ser cabdal a la història de Galícia i que va originar les peregrinacions a Santiago que van ser un dels fenòmens vertebradors d'Europa: El descobriment del sepulcre de Santiago

Deixant de banda, de moment el que a Compostel·la hi haguèssin hagut cultes preexistents (bé siguin pre-romans o priscil·lianistes) hi han alguns fets que cal tenir en compte per contextualitzar aquest fet. Mapamundi amb les suposades missions apostòliques dels apòstols per tot el món. Beat de Lièbana (atr.) Explanatio in Apocalypsis.(1086) Pergamí. Arxiu de la Catedral de Burgo de Osma.Des del s. VII s'havia popularitzat la llegenda de que l'apòstol Sant Jaume havia evangelitzat Hispània. Diversos autors (com Sant Isidor de Sevilla o el Beat de Lièbana) havien recollit aquesta creència, mentre que molts bisbes hispans no li van concedir cap crèdit.

L'any 813, un ermità anomenat Paio (o Pelayo) va veure unes llums que baixaven del cel a un bosc anomenat Libredón. Creien que era una estrella que baixava del cel ho va comunicar al bisbe d'Iria Flàvia (a prop de Padrón), Teodomir. El bisbe va anar al lloc indicat i van descobrir enmig de l'espessura del bosc les restes d'una capella a on estava una tomba que van interpretar com la tomba de l'apòstol Sant Jaume (Sant Iago)Degollament de Sant Jaume i del seu deixeble Josíes a Jerusalem. Pistoia. Altar de Sant Jaume. Leopoldo di S. Giovanni (1367-1371)Ràpidament va tenir lloc la construcció de la llegenda. Sant Iago havia vingut a la Gallaecia a cristianitzar aquestes terres. Quan va passar per Cesaraugusta (Saragossa) va dormir-se i se li va aparèixer en somnis la Mare de Déu a sobre una columna (la Mare de Déu del Pilar, que curiosament estava dalt d'una columna i no d'un pilar). Un cop complida la seva missió evangèlica, Jaume va retornar a Jerusalem on havia encapçalat una de les faccions cristianes pro-jueves. Va ser detingut i martiritzat i decapitat pel rei Herodes Antipas (44 dC circa).

Però els seus deixebles van recollir les seves despulles i van decidir enterrar-lo a prop del Finisterrae entre els galaics que ell havia cristianitzat. Així que el van portar en una barqueta i navegant van arribar miraculosament a les costes de la Gallaecia, precisament a Iria Flavia, a prop de Padrón, a on van desembarcar (i a on es conserva una estela que la tradició associa amb l'arribada del cos).

Esdeveniments del segle IX